Вознесенська церква або церква Вознесіння Господнього – церква на честь свята Вознесіння Господнього, яке завжди припадає у четвер 40-го дня по Христовому Воскресінні.



Київ 
 Вознесенська церква – ПЦУ

Вінницька область 
 Церква Святого Вознесіння Господнього – втрачена
 Вознесенська церква (Уланів) – УПЦ МП

Волинська область 
 * Церква Вознесіння Господнього (Рокині)

Дніпропетровська область 
 Свято-Вознесенська церква (Миронівка)

Закарпатська область 
 Церква Вознесіння Господнього (Великі Лази)
 Церква Вознесіння Господнього (Костилівка) – втрачена
 Церква Вознесіння Господнього (Ясіня)

Івано-Франківська область 
 Церква Вознесіння Господнього (Буковець) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Грамотне) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Івано-Франківськ) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Корости) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Незвисько) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Парище) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Семаківці) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Снятин) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Устеріки) – ПЦУ

Київська область 
 Вознесенський монастир (Переяслав)

Кіровоградська область 
 Вознесенський собор (Бобринець)

Львівська область 
 Церква Вознесіння Господнього (Волиця-Деревлянська)
 Церква Вознесіння Господнього (Волосянка)
 Церква Вознесіння Господнього (Кальне)
 Церква Вознесіння Господнього (Львів)
 Церква Вознесіння Господнього — Сигнівка, ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього — Знесіння, УГКЦ
 Церква Вознесіння Господнього – Левандівка, УГКЦ

Луганська область 
 Вознесенський собор (Олександрівськ)

Сумська область 
 Вознесенська церква (Глухів)
 Вознесенський кафедральний собор (Конотоп)
 Вознесенська церква (Ромни)

Тернопільська область 
 Церква Вознесіння Господнього (Велика Іловиця) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Вишнівець) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Жнибороди) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Кривче) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Новосілка) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Шпиколоси) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Щитівці) – ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього (Юськівці) – ПЦУ

Харківська область 
 Вознесенський храм (Золочів) – УПЦ МП
 Свято-Вознесенський кафедральний собор (Ізюм)
 Свято-Вознесенський храм – УПЦ МП

Чернігівська область 
 Вознесенська церква (Козелець)

Жабський монастир на честь Вознесіння Господнього — УПЦ МП

Церква Вознесіння Господнього (Улюч)

Вознесенська церква — УПЦ МП

Див. також 
 Вознесенська церква
 Вознесенський собор

Джерела 
 

Церкви Вознесіння Господнього